Пётр Дми́триевич Шестако́в (1826—1889) — русский , учёный и общественный деятель, этнограф, историк, переводчик; в 1865—1883 — попечитель Казанского учебного округа.

Почётный член Императорского Казанского университета, Казанской духовной академии, общества врачей при Императорском Казанском университете и Казанского общества археологии, истории и этнографии.

Биография 
Пётр Дмитриевич Шестаков родился  года. Закончив историко-филологический факультет Московского университета, всю свою жизнь он посвятил народному образованию, пройдя путь с самых низших педагогическо-служебных должностей до одного из высших постов в системе Министерства народного просвещения — попечителя учебного округа.

Свой путь педагога Шестаков начал в Тверской гимназии, где проработал учителем три года: 1846—1849 годах. Затем до 1852 года работал учителем в 4-й московской гимназии. В 1852 году он был приглашён в Смоленск, где вплоть до 1855 года был инспектором, а с 1855 по 1860 годы — директором гимназии; также с 1857 года он был директором губернского попечительского комитета о тюрьмах.

После этого Шестаков стал служить в аппарате попечителя Московского учебного округа: в 1860—1861 — инспектор Московского университета, в 1861—1863 — инспектор казённых училищ.

В 1863 году он был назначен помощником попечителя Казанского учебного округа и в 1865 году стал попечителем этого одного из шести старейших учебных округов России. Эту должность он занимал на протяжении восемнадцати лет, подав в отставку по болезни 18 июня 1883 года.

Умер в Казани  года. Был похоронен на кладбище казанского Спасо-Преображенского монастыря.

Деятельность на посту попечителя 
Крупным институциональным преобразованием в системе управления народным образованием, которое пришлось на время попечительства П. Д. Шестакова, стало учреждение в 1869 году инспекций народных училищ, и в 1874 году — утверждение положения о начальных училищах. Начальные училища в то время были вне системы государственного образования: они содержались за счёт земств, сельских общин и добровольных пожертвований, а министерство народного просвещения (в то время им руководил Д. Толстой) выделяло на них незначительные средства. На каждую губернию поначалу назначался один инспектор. С 1874 года штат инспекторов был увеличен до трёх, с назначением над ними директора. Все они, по положению:Ст. 21. Директор народных училищ избирается попечителем учебного округа из лиц, получивших высшее образование, и утверждается в должности министром народного просвещения. Инспекторы народных училищ избираются из лиц, известных педагогическою опытностью, и утверждаются в должности попечителем учебного округа.являлись непосредственными креатурами попечителей, которые подбирали на эту должность педагогов не только инициативных, но и способных ходатайствовать перед земствами об открытии новых школ, готовить и подбирать достойных учителей начальных школ, следить за хозяйственным состоянием школьных учреждений, способствовать развитию общественного мнения в пользу народного образования.

В состав Казанского округа входило шесть губерний: Астраханская, Вятская, Казанская, Самарская, Саратовская и Симбирская. Подыскивая кандидатуру на должность инспектора Симбирской губернии, в 1869 году Шестаков сделал выбор в пользу Ильи Николаевича Ульянова (1831—1886), отца В. И. Ленина. Приказом Управляющего министерством народного просвещения от 6 сентября 1869 года за № 19 И. Н. Ульянов был утверждён инспектором народных училищ Симбирской губернии с 1 сентября 1869 года.

Симбирскую губернию Шестаков объезжал за два года до этого: в 1867 году «Журнал министерства народного просвещения» (ч. 134) опубликовал его обзор «О школах Буинского уезда Симбирской губернии». К тому времени в Симбирской губернии числилось 462 народных училища, в которых было свыше 10 тысяч учащихся. Из этих школ соответствовало норме не более 90; остальные же «пребывали в жалком состоянии или числились только на бумаге». Известно, что к моменту смерти Ульянова (1886 год) земства, городские думы и сельские общества стали отпускать на школьные нужды в 15 раз больше, чем в 1869 году. Было построено более 150 школьных зданий, а количество учащихся в них возросло до 20 тысяч человек. В этих цифрах — заслуга и И. Н. Ульянова как директора народных училищ, и П. Д. Шестакова как его непосредственного начальника, дававшего ход инициативам прогрессивных педагогов.

Открытию каждой новой школы округа предшествовали длительные бюрократические процедуры, в которых попечитель округа выполнял роль посредника между земствами (от имени которых выступали инспекторы (с 1874 директора) народных училищ губерний и Министерством народного просвещения. Например, архивное дело с перепиской об открытии и устройстве школы в селе Ходары содержит более 100 документов. В завершение этой переписки директор народных училищ И. Н. Ульянов обращается к Шестакову «с просьбой войти в Министерство просвещения с ходатайством об открытии в селе Ходары инородческого начального училища, согласно предложению управляющего Министерством народного просвещения от 15 сентября 1869 года».

Попечитель округа был тесно скован бюджетными ограничениями и не мог выйти за пределы тех скудных средств, которые отпускало министерство. Для каждой вновь открытой школы министерство выделяло средства только на содержание учителя (200 рублей в год). В Ходарах поначалу училось всего 12 мальчиков, и занятия поначалу проходили в избе одного крестьянина. Однако следующее ходатайство инспектора: «При сем долгом считаю присовокупить, что училище это нуждается в учебных пособиях и классной мебели, так как в училище нет ни стола, ни аспидных досок, ни классной доски. Доводя о сем до вашего сведения, имею честь ходатайствовать о назначении в следующем году особой суммы на первоначальное обзаведение и на содержание Ходаровского училища в количестве 200 руб. в год» попечитель был вынужден оставить без последствий ввиду отсутствия средств.

В 1893 году было напечатано сочинение П. Д. Шестакова «Мысли о воспитании в духе православия и народности» (2-е изд. — Казань: А. А. Дубровин, 1897).

Переводы 
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона упоминает Шестакова в числе известных переводчиков Еврипида в России. Переводы изданных в «Записках Казанского университета» (и впоследствии отдельными оттисками) трагедий «Медея» (1865) и «Гипполит, несущий венок» (1871) Шестаков сделал ещё в 1849—1852 году в Москве, когда был учителем в гимназии. Позже Шестаков сделал художественный перевод ещё одной трагедии Эврипида, «Троянки». Этот труд также был опубликован в «Записках Казанского университета», в 1876 году. В той же энциклопедии Ф. Мищенко называет Шестакова и как переводчика Софокла.

Уже посмертно Казанский университет издал критико-аналитический труд Шестакова «Религиозно-нравственные воззрения Эсхила» («Известия и учёные Записки Казанского Университета», 1890).

Научные труды 
Серьёзно заниматься историческими исследованиями Шестаков начал уже в Твери. Способность молодого учителя к систематизированному, историческому изложению материала поддерживал и развивал на этом этапе директор гимназии Н. М. Коншин; в дальнейшем их сотрудничество продолжится в Москве. В Твери Шестаков занимается изданием «Домостроя» попа Сильвестра, а также делает описание рукописи «Послание митрополита Фотия к войску в Свияжск».

Смоленский период отмечен рядом новых трудов. «Историческая записка о Смоленской гимназии за 50 лет её существования» — типичная работа из ряда тех, что писали коллеги Шестакова в системе народного образования; в дальнейшем эти труды использовались другими авторами при написании проектов развития школ в России. Однако основной интерес Шестаков проявляет к этнографии на стыке с лингвистикой — тема, которая получит в его трудах дальнейшее развитие в Казани. В Смоленских губернских ведомостях Шестаков публикует ряд статей по истории и этнографии Смоленской губернии:
 «Отрывочные сказания о городе Смоленске, извлечённые из старых записей и рассказов старожилов»
 «Смоленский говор»
 «Духовщинское подречье»
Кроме того, для выпуска «Памятной книжки Смоленской губернии» 1857 года Шестаков пишет целый раздел «География Смоленской губернии».

Две статьи «Из записок директора тюремного комитета», опубликованные в «Русской речи» за 1861 год, резюмируют опыт и наблюдения Шестакова в период его работы в должности Смоленского губернского попечительского комитета о тюрьмах (1857—1860). Ссылаясь на самооценку самого Шестакова, его биограф пишет об этой специфической службе: «ревностно исполнял обязанности директора и имел утешение видеть хорошие результаты».

В Казани историко-этнографическая тематика Шестакова дополняется историей Русской православной церкви и отчасти агиографией. Расширение сферы его научных интересов связано с открытием в 1867 году в Казани «братства святителя Гурия». Одной из задач, которую поставило перед собой это общество, стало исследование вопросов образования нерусских народов России (инородцев). Свои председателем общество избрало П. Д. Шестакова.

В этом ряду работ, написанных Шестаковым — «Материалы для жизнеописания святителя Тихона, епископа Воронежского (записки келейника В. И. Чеботарёва)», опубликованные «Православным обозрением». Кроме того, следующий ряд работ:
 1868 — «Исследование о святом Стефане Великопермском» («Учёные записки Казанского университета»)
 1868 — «Житие преподобного отца нашего Трифона, Вятского чудотворца» («Православный собеседник»)
 1873 — «Родственна ли меря с вогулами» («Учёные записки Казанского университета»)
Как попечителя округа, Шестакова приветствует и редакция главного научного печатного органа его отрасти — «Журнал Министерства народного просвещения». Здесь опубликованы следующие статьи Шестакова:
 1868 — «О просветителях лопарей архимандрите Феодорите и св. Трифоне Печенгском»
 1869 — «О распространении христианства у калмыков»
 1871 — «Чтение древнейшей зырянской надписи единственного сохранившегося памятника времени св. Стефана Великопермского»

Этнографическая специфика учебного округа, в котором попечительствует Шестаков, представляет для него предмет не только отвлечённо-научного интереса, но и является предметом его размышлений в контексте задач улучшения всей системы народного образования многонациональной России. Свои обобщения, сделанные им на основе исследования местного материала, в 1869 году Шестаков изложил в форме представления Министерству народного просвещения: «Соображения о системе образования инородцев, обитающих в губерниях Казанского учебного округа».

Крупным событием в научной жизни России стал IV археологический съезд, местом проведения которого в 1877 году была избрана Казань. Шестаков организовал его проведение как председатель «предварительного комитета» (в современной терминологии, оргкомитета), и был «членом этого съезда» (в смысле президиума съезда как рабочего органа). Решением съезда было создано Казанское общество археологии, истории и этнографии, и Шестаков был избран его председателем. Однако роль Шестакова в этой сфере научной деятельности не ограничивалась только административно-организационными функциями. Он представил коллегам свои историко-этнографические изыскания, в том числе три исследования, касавшиеся вопростов местной географии, истории и этнографии:
 «Напоминание о древнем городе Моджаре»
 «Заметка о влиянии русского языка на языки инородческие»
 «Где книги, писанные зырянской или пермской азбукой, составленной св. Стефаном»
Все эти статьи Шестакова вошли в отпечатанный после съезда научный сборник «Труды IV археологического съезда».

Исторический материал, собиравшийся Шестаковым, нередко оказывался на стыке наук и даже порой выходил за рамки археологии, истории и этнографии, развитием которых занималось возглавляемое им научное общество. Так произошло с его трудом «Показания о чуме очевидцев — не медиков», который он представил коллегам из Общества врачей. Медики высоко оценили этот труд Шестакова: в 1879 году статья была опубликована в «Трудах общества врачей при Императорском Казанском университете», а её автор был избран почётным членом Общества врачей при Казанском университете.

Примечания

Литература 
 Аксёнов М. В. Пётр Дмитриевич Шестаков, знаменитый педагог-гражданин второй половины XIX века. Краткий обзор его жизни и педагогической деятельности. — Смоленск : Смолен. губ. стат. ком., 1910. — [2] + VI + 135 с. + 1 л. портрет. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1910 год.]
 Фирсов Н. А. Памяти Петра Дмитриевича Шестакова…. — Казань: Тип. Императорскаго ун-та, 1891.
 
 Шестаков П. Д. Воспоминания о В. И. Назимове  // Исторический вестник, 1891. — Т. 43. — № 3. — С. 706—723.

Директора Смоленской гимназии
Преподаватели Тверской гимназии
Преподаватели 4-й Московской гимназии
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Попечители Казанского учебного округа
Почётные члены Казанского университета
Похороненные на кладбище казанского Спасо-Преображенского монастыря